Славица Ђилас је била југословенска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|8
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1971. || Сладак живот на српски начин (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Амигос (кратки филм) || /
|-
| 1972. || Звезде су очи ратника || /
|-
| 1973. || Позориште у кући (ТВ серија) || Гошћа на матури
|-
| 1974. || Црна листа (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Ђавоље мердевине (ТВ серија) || /
|-
| 1975. || Суђење (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Операција (ТВ филм) || Медицинска сестра
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци